Митрополи́т Калли́ник (, в миру Константи́нос Кару́сос, ; ) — епископ Элладской православной церкви; митрополит Пирейский (1978—2006). Духовник архиепископа Афинского Христодула.

Биография 
Родился 20 сентября 1926 года в Вартоломьоне, префектуры Элис, в Греции.

В 1956 году рукоположён в сан диакона, а в 1959 году — в сан пресвитера.

В 1967 году окончил богословский институт Афинского университета.

Епископское служение 
25 октября 1975 года рукоположён в титулярного епископа Рогонского. 12 января 1978 года избран митрополитом Пирейским.

16 сентября 2001 года участвовал в интронизации Иерусалимского патриарха Иринея I.

В 2005 году стал фигурантом коррупционного скандала в связи с видвинутыми против него обвинениями по связям с наркоторговцем Апостолосом Вавилисом, разыскиваемым Интерполом.

4 февраля 2006 года уволен на покой.
Умер 29 февраля 2020.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Перейской митрополии

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви